Котульский (Женская форма Котульская) — фамилия.

Известные носители:
 
 Котульский, Владимир Климентьевич (1879—1951) — русский и советский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор (отец А. В. Котульского).

Котульская:
 Котульская, Елена Владимировна (род. 1988) — российская бегунья на 800 метров.

См. также 
 Катульский